Иммиграция в Парагвай () — процесс переселения на территорию Парагвая в течение его освоения и становления.

Большинство населения Парагвая составляют метисы, потомки межрасовых браков между индейцами (преимущественно гуарани) и европейцами (главным образом испанцами). В отличие от соседних Аргентины или Бразилии Парагвай не привлекал большое количество мигрантов. Однако в середине XIX века страна потеряла в кровопролитнейшей Парагвайской войне до 90% своего мужского населения, что вызвало острую необходимость в мигрантах.

В XX веке Парагвай стал привлекательным для иммигрантов, спасавшихся от войн в Старом свете и стремившихся в Парагвае обрести мир и лучший быт. Среди этнических групп, перебравшихся в Парагвай в этот период, выделялись испанцы, немцы (большая часть из которых были меннонитами), итальянцы, французы, поляки, украинцы, арабы (преимущественно сирийцы и ливанцы), евреи и другие.

Ныне иммиграция в Парагвай не прекращается, но изменилось её направление. Согласно переписи 2002 года 84,2% иммигрантов в Парагвае прибыли из Бразилии или Аргентины.

История 

Первыми европейцами, прибывшими на территорию современного Парагвая, были испанцы, чьё культурное наследие ощутимо и по сей день.

Во время диктатуры Карлоса Антонио Лопеса в середине XIX века правительство Парагвая проводило политику по открытости и поощрению иммиграции европейских ремесленников и профессионалов с целью развития промышленности и армии.

Поселения в Парагвайском Чако 

Географически Парагвай делится на 2 части: Чако или Западный регион и Восточный регион, где расположена столица Асунсьон и другие крупнейшие парагвайские города. Чако занимает около 60% всей страны, но на его территории проживает всего 2% населения Парагвая. Таким образом перед правительством Парагвая всегда стояла задача заселять этот обширный и малообитаемый регион (департаменты Пресиденте-Аес, Бокерон и Альто-Парагвай). Колонизация Чако начиналась с основания нескольких колоний, включая Нуэва-Бурдеос (, нынешняя Вилла-Аес), основанную французскими иммигрантами. Первые поселенцы прибыли в эту колонию из порта Асунсьона в 1856 году.

Статистика по странам и годам

Примечания 

История Парагвая
Парагвай
Иммиграция в Парагвай